Аппассіоната:

 Аппассіоната — соната для фортепіано № 23 Людвіга ван Бетховена. 
«Аппассіоната» ― італійський еротико-драматичний фільм 1974 року режисера Джанлуїджі Кальдерона.
 «Аппассіоната» — радянський короткометражний художній фільм 1963 року режисера Юрія Вишинського.